Качура — українське прізвище. Відомі носії:

 Качура Борис Васильович (1930—2007) — український радянський державний і партійний діяч.
 Качура Георгій Іванович (*1947) — радянський футболіст, захисник.
 Качура Микола Павлович (1972) — російський актор театру і кіно.
 Качура Олександр Анатолійович (1990) — український адвокат, підприємець.
 Качура Олександр Степанович (1935) — кандидат технічних наук, професор, член Партії промисловців і підприємців України, завідувач відділу приладобудування АІНУ.
 Качура Ольга Сергіївна (1970—2022) — воєнний злочинець, учасниця війни на сході України на боці РФ.
 Качура Яків Дем'янович (1897—1943) — український письменник.

Українські прізвища